

Armi
SS-21 Scarab – missile sovietico degli anni ottanta

Aziende
Scarab – casa automobilistica statunitense attiva dal 1957, al 1962
Scarab - casa editrice di videogiochi giapponese

Musica
Scarab – gruppo musicale death metal egiziano

Veicoli
Ancillotti Scarab – modello di motocicletta
Rover Scarab – modello di autovettura
Warner Scarab Junior – motore aeronautico statunitense degli anni trenta
Stout Scarab – automobile statunitense degli anni trenta
Scammell Scarab – autocarro britannico degli anni cinquanta